Њивице су насељено место у саставу општине Омишаљ, на острву Крку у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска.

Историја 
До територијалне реорганизације у Хрватској налазиле су се у саставу старе општине Крк.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Њивице су имале 1.115 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Њивице је имало 1.169 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Општина Омишаљ
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Приморско-горанској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској